Dvouhra juniorek Australian Open 2019 probíhala ve druhé polovině ledna 2019. Do singlové soutěže melbournského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři hráček splňujících kritéria juniorské kategorie. Obhájkyní titulu byla 18letá Tchajwanka Liang En-šuo, jež nebyla věkově způsobilá ke startu mezi juniorkami.

Vítězkou se stala 16letá nejvýše nasazená Dánka Clara Tausonová, která ve finále zdolala kanadskou turnajovou čtyřku téhož věku Leylah Annie Fernandezovou po dvousetovém průběhu. Připsala si tak premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF získala 375 bodů. Poté, co v úvodním kole rychle prohrála první set s Australankou Berezovou, prošla turnajem již bez ztráty sady. Stala se tak první dánskou šampionkou na Australian Open v juniorské dvouhře, když vylepšila finálovou účast krajanky Caroline Wozniacké z roku 2006. Navázala na ni jako druhá Dánka, která vyhrála grandslamovou juniorku. Wozniacká triumfovala ve Wimbledonu 2006.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2019
Juniorský tenis v roce 2019